Leptoteuthis gigas — ископаемый вид головоногих моллюсков из отряда вампироморфов (Vampyromorpha). Единственный вид в роде Leptoteuthis и семействе Leptoteuthididae. Известны в основном по гладиусам, отпечатки мягких тканей сохранились в зольнхофенском известняке.

Примечания 

†
†
Вымершие головоногие
Моллюски юрского периода
Фоссилии, описанные в 1834 году
Фауна зольнхофенского известняка